El término hipertensión puede referirse a:

 Hipertensión arterial, una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea.
 Hipertensión de bata blanca, aumento transitorio de la presión arterial que se produce en algunas personas en entornos sanitarios.
 Hipertensión gestacional, aparición de hipertensión arterial, sin tener diagnóstico previo, en una gestante, después de las 20 semanas de embarazo.
 Hipertensión renovascular, síndrome que consiste en una hipertensión arterial causada por la disminución del diámetro de las arterias que vascularizan los riñones.
 Hipertensión secundaria, hipertensión arterial causada por medicamentos o hábitos.
 Hipertensión sistólica aislada,  presión arterial sistólica está elevada (>140) con una presión diastólica normal.
 Hipertensión intracraneal, un incremento en la presión hidrostática del interior de la cavidad craneal.
 Hipertensión ocular, elevación de la presión que ejercen los líquidos del ojo.
 Hipertensión portal, elevada presión en el sistema venoso portal.
 Hipertensión pulmonar, el aumento de la presión en las arterias pulmonares.
 Hipertensión pulmonar persistente, estado fisiopatológico caracterizado por el mantenimiento de una presión arterial elevada de forma anormal en la circulación pulmonar después del nacimiento.